En Pologne, Raczki peut désigner :

 Raczki, village de la voïvodie de Mazovie
 Raczki, village de la voïvodie de Podlachie, et la gmina dont il est le siège
 Raczki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rączki, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Raczki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie